Brobeck steht für:

 John Raymond Brobeck (1914–2009), US-amerikanischer Physiologe
 Burg Brobeck